Тарануха — українське прізвище.

 Тарануха Михайло Васильович (1891—1924) — український військовик, поручик. Учасник Білогу руху.
 Тарануха Олександр Валерійович — український військовик, полковник. Учасник російсько-української війни.
 Тарануха Ростислав Ярославович (1997) — український футболіст, півзахисник.

Українські прізвища